Gantenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Gantenberg (1848–1924), deutscher Textilunternehmer
 Mathilde Gantenberg (1889–1975), deutsche Politikerin (CDU)
 Michael Gantenberg (* 1961), deutscher Fernsehmoderator und Schriftsteller